Microsoft Zune – odtwarzacz MP3
 Zune (GUI) – narzędzie do budowy GUI